Чемпионат Туркмении по футболу 1997/98 — шестой независимый чемпионат Туркмении по футболу.

Непосредственно перед сезоном был разыгран предварительный этап (без участия «Копетдага»), по итогам которого были определены участники нового сезона («Ниса» также имела wildcard, но играла на предварительном этапе).

Основной этап стартовал 15 сентября 1997.

Предварительный этап

Итоговая таблица 

Лучшие бомбардиры:
 Реджеп Агабаев («Ниса») — 28 мячей. Азат Кульджагазов («Копетдаг»/«Дагдан») — 21 мяч. Валерий Гулян («Дагдан»/«Небитчи») — 19 мячей.

Состав победителя 
Копетдаг
 вратари — Евгений Набойченко, Александр Коробко
 защитники — Гочкули Гочкулиев, Аман Аннадурдыев, Джума Мередов, Александр Игнатов, Рахим Курбанмамедов, Вардан Хачатрян, Евгений Сысоев, Арсен Багдасарян, Юрий Евстратов, Владимир Халиков, Тофик Шукуров, Мурат Нурягдыев
 полузащитники — Камиль Мингазов, Курбангельды Дурдыев, Бегенч Кулиев, Сергей Плющенко, Сергей Пасько, Валерий Брошин, Азат Кульджагазов, Георгий Ткавадзе, Андрей Мирошниченко
 нападающие — Чарыяр Мухадов, Ровшан Мухадов, Муслим Агаев, Юрий Магдиев, Бердымурад Нурмурадов, Валерий Масалитин, Сергей Чуйченко, Владимир Байрамов, Каха Гоголадзе

Также в составе команды на правах краткосрочной аренды был Андрей Хомин, но играл за команду только в азиатском КОК, в играх чемпионата не участвовал.

Источник 
Спорт-Экспресс 20.08.1998

1997—1998
Футбол в Азии в 1997 году
Футбол в Азии в 1998 году
1990-е годы в Туркменистане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998